

Pessoas
João Simões (arquitecto)
João Simões Lopes

Joao Simoes